Costa pode ser:

Costa - em geografia, remete às áreas próximas ao mar; ao litoral de um continente
Costa (sobrenome)

Localidades
Costa (Alta Córsega), comuna francesa da Alta Córsega
Costa - província no Quénia
Costa - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
San Juan de la Costa, comuna chilena da Região de Los Lagos
Costa Vescovato, comuna italiana do Piemonte
Costa di Mezzate, comuna italiana da Lombardia
Costa di Serina, comuna italiana da Lombardia
Costa Valle Imagna, comuna italiana da Lombardia
Costa Volpino, comuna italiana da Lombardia
Costa Masnaga, comuna italiana da Lombardia
Costa de' Nobili, comuna italiana da Lombardia
Costa di Rovigo, comuna italiana do Vêneto
Ou ainda:
Costas

Ver também
 Cuesta (desambiguação)

Costa
Desambiguações de topônimos